Королевство Хаэн () — средневековое королевство, часть кастильской короны, существовавшее в 1246—1833 годах.

История 
Королевство Хаэн находилось под юрисдикцией кастильской короны с момента её отвоевания испанцами у мусульман в 1246 году во время Реконкисты. Оно также было известно как «Святое королевство», его территория совпадала с современной провинцией Хаэн. Королевство Хаэн было одним из четырёх королевств Андалусии. На территории королевства Хаэн существовали мусульманские тайфы Баэса, Хаэн и Архона.

Основными городами Королевства Хаэн были города Андухар, Убеда, Баэса, Мартос, Касорла, Алькала-ла-Реаль.

В 1444—1454 годах первыми и единственным принцем Хаэна был Энрике, принц Астурийский (1425—1474), будущий король Кастилии Энрике IV (1454—1474).

Королевство Хаэн было разделено на юрисдикционные части: Хаэн, Баэса, Убеда, Андухар и Мартос.

В 1809 году король Испании Жозеф Бонапарт запланировал ввести новый порядок административного устройства Испании на основе Франции. Королевство Хаэн было превращено в  со столицей в Ла-Каролине. 17 апреля 1810 года Испания была разделена на 38 префектур. Префектура Альто-Гвадалквивир со столицей в Хаэне делилась на три субпрефектуры: Хаэн, Ла-Каролина и Убеда. Во время Войны за независимость Испании новая административная реформа не была полностью реализована, многие районы не контролировались французскими войсками. После окончания войны в 1813 году префектуры были отменены, на их место вернулось прежнее деление королевства.

20 ноября 1833 года Испания провела административную реформу, территория страны была разделена на исторические регионы. Королевство Хаэн было ликвидировано, а на её территории было создано современная провинция Хаэн. В состав провинции Хаэн были включены города Бенатаэ, Хенаве, Орсера, Сантьяго-де-ла-Эспада, Сегура-де-ла-Сьерра, Силес, Торрес-де-Альбанчес и Вильярродриго, ранее входившие в состав Королевства Мурсия. Также в составе провинции Хаэн входят два муниципалитета: Бельмес-де-ла-Мораледа и Солера, ранее входившие в состав Королевства Гранада. В настоящее время провинция Хаэн состоит из муниципалитетов, которые можно увидеть в приложении .

Галерея

Источники 
 IDÁÑEZ DE AGUILAR, Alejandro Faustino. «Comarcas históricas en el Reino de Jaén». Boletín del Instituto de Estudios Giennenses. ISSN 0561-3590. Nº 162. 2. 1996. Págs. 867—894.
 ESLAVA GALÁN, Juan. «El ámbito territorial del Reino de Jaén: una cuestión de geografía histórica.» Boletín del Instituto de Estudios Giennenses. ISSN 0561-3590. Nº 112. 1982. Págs. 83-96.

Появились в 1246 году
Исчезли в 1833 году
Исторические государства Пиренейского полуострова
Государства в истории Испании